Le Sporting Clube da Brava (en Créole cap-verdien : Sporting Klubi di Brava) est un club cap-verdien de football basé à Vila Nova Sintra à Brava.

Histoire 

 1988: Fondation du club. Le nom s'inspire de celui du Sporting CP.

Palmarès 
 Championnat de l'île de Brava :
 Vainqueur en 2014, 2015 et 2016

 Coupe de Brava :
 Vainqueur en 2014

 Supercoupe de Brava :
 Vainqueur en 2013 et 2014

Bilan saison par saison

Compétition nationale

Compétition régionale

Voir aussi 
Autre clubs disposant du nom "Sporting" au Cap-Vert :
 Sporting Clube da Boa Vista
 Sporting Clube do Porto Novo
 Sporting Clube da Praia

Notes 

Club de football au Cap-Vert
Club de football fondé en 1988
Brava (Cap-Vert)